Селинский сельский округ

Владимирская область 

 Селинский сельский округ Меленковского района (упразднён)

Кировская область 

 Селинский сельский округ Кильмезского района

Московская область 

 Селинский сельский округ Клинского района (1994—1995)